Джон Ха́нтер:
 Хантер, Джон (1728—1793) — шотландский хирург.
 Хантер, Джон (1737—1821) — британский военный моряк, вице-адмирал, второй губернатор Нового Южного Уэльса.
 Хантер, Джон Александр (1887—1963) — охотник, организатор сафари в Африке.
 Хантер, Джон (род. 1943) — новозеландский гребец.